Chilades contracta is een vlinder uit de familie van de Lycaenidae. De wetenschappelijke naam van de soort is voor het eerst gepubliceerd in 1880 door Arthur Gardiner Butler.

de soort komt voor in Iran, Afghanistan en India.

Lycaenidae
Dier uit het Palearctisch gebied